Feldherrnhalle (fälschlich auch Feldherrenhalle) steht für:

 Feldherrnhalle, ein Bauwerk am südlichen Ende des Odeonsplatzes in München.

Aufgrund des Symbolwertes, den der Marsch auf die Feldherrnhalle durch den Hitler-Ludendorff-Putsch (1923) für die nationalsozialistische Führung gewann, wurden mehrere Kampfverbände der Wehrmacht mit dem Zusatz „Feldherrnhalle“ benannt:
 Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle, 1943 gebildet aus den Resten der in Stalingrad zerschlagenen 60. Infanterie-Division (mot.) Im November 1944 in Panzer-Division Feldherrnhalle umbenannt.
 Panzer-Division Feldherrnhalle 1
 Panzer-Division Feldherrnhalle 2
 Panzerbrigade 106 Feldherrnhalle, im Juli 1944 aus Teilen der Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle gebildet, Kampfeinsatz bis Kriegsende an der Westfront
 Panzerbrigade 110 Feldherrnhalle, im Juli 1944 gebildet, ging im November 1944 in der 13. Panzer-Division auf
 Panzerkorps Feldherrnhalle, im November 1944 gebildet, nahm an der Schlacht um Budapest teil
 Schwere Heeres-Panzer-Abteilung Feldherrnhalle, 1944 umbenannt aus der schweren Heeres-Panzer-Abteilung 503 (s.H.Pz.Abt. 503) als Heerestruppe für das Panzerkorps Feldherrnhalle.

Weiterhin gab es die SA-Standarte „Feldherrnhalle“.